Аббатство Святых Ульриха и Афры в Нересхайме () — бенедиктинский монастырь в баден-вюртембергском городе Нересхайм, относящийся к епархии Роттенбург-Штутгарта; член Бойронской конгрегации.

Монастырь был основан в 1095 году графом Хартманом I фон Диллингеном и его женой Адельгейдой; «ошеломляющая» () барочная церковь монастыря считается одной из самых важных церковных построек эпохи позднего барокко.

История и описание

История аббатства 
Августинский монастырь Святых Ульриха и Афры был основан графом Хартманом I фон Диллинген и его женой Адельгейдой на горе Ульрихсберг в 1095 году; в 1106 году он преобразован в бенедиктинское аббатство, которое присоединилось к реформам Хирзау (см. Аббатство Хирзау). Первые бенедиктинские монахи перешли в Нересхайм из монастырей Петерсхаузен и Цвифальтен. До середины XIII века монастырь Святых Ульриха и Афры являлся двойным: в дополнение к мужской общине в нём существовала также и женская.

С пресечением рода фон Диллинген в 1258 году начался столетний спор о статусе монастыря, на который претендовали графы Эттингена и епископы Аугсбурга. В XIII веке аббатство в Нересхайме владело семью деревнями и 71 зданием по всему региону, включая десять приходов. Монастырь неоднократно разрушался пожарами и в ходе войн. В конце XVI века конфликт по поводу принадлежности аббатства разгорелся с новой силой — в связи с претензиями княжества Эттинген-Валлерштейн. Имперская комиссия в Мюнхене в 1583 году выступила посредником в конфликте. В 1739 году стороны вновь вступили в спор: на этот раз по поводу продажи местной древесины; после более чем двух десятилетий судебных тяжб они всё же договорились об урегулировании конфликта. В 1764 году аббатство получило право голоса в рейхстаге Священной Римской империи (см. Имперские сословия), но осуществлять мирское правление аббат мог только на крайне незначительной территории.

Монастырь был распущен в результате секуляризации в 1802 году, став собственностью князей Турн-и-Таксис, а в 1806 — Баварии; в 1810 году он окончательно отошёл королевству Вюртемберг. Уже в конце XX века, в 1993 году, монастырские ценности были приобретены вольным государством Бавария у представителей рода Турн-и-Таксис. Большая часть монастырской библиотеки осталась в Нересхайме, после того, как уже запланированная в 1828 году продажа не была осуществлена: хотя библиотечные каталоги XVIII всё ещё находятся в Регенсбурге.

По состоянию на начало XXI века монастырь насчитывал девять монахов, семь из которых постоянно проживали в монастыре; община являлась членом Бойронской конгрегации. Монастырь использовался как место для проведения конференций, ретрита и духовных курсов. 13 февраля 2004 года приор Альберт Кнебель основал общество «Knabenchor Abtei Neresheim», которое предлагало бесплатное общее музыкальное и вокальное образование для мальчиков-первоклассников; данный хор, насчитывающий около 40 человек, ежемесячно выступает в церкви при аббатстве и регулярно даёт концерты за пределами монастыря. Аббатство и город Нересхайм являются почётными членами Королевской академии музыки в Лондоне; раз в год здесь проходит концерт Академии. С конца октября 2009 года в здании монастыря существует музей, повествующий об истории аббатства и проводящий экскурсии по его территории. После смерти аббата Норберта Штоффельса, возглавлявшего монастырь с 23 августа 1977 года по 21 февраля 2012 года, возник скандал в связи с обнаружением у настоятеля активов на сумму около 4,4 миллиона евро.

Церковь 
В период с 1747 по 1792 год по планам архитектора Иоганна Бальтазара Неймана на месте старой церкви было построено новое барочное здание. Храм имеет длину в 83 метра и ширину в 35; он украшен фресками за авторством Мартина Кноллера. Непосредственное управление строительством в Нересхайме осуществлял Леонард Шталь, являвшийся учеником Неймана. Первый камень в основание фундамента был заложен 4 июля 1750 года; после смерти Нейман, 19 августа 1753 года, его преемник Иоганн Баптист Видеманн предполагал продолжить работу по проекту своего предшественника, однако в 1759 году планы были изменены: были перепроектированы своды здания и его купол. По мнению немецкого искусствоведа и историка Георга Дехио монастырская церковь в Нересхайме является «шедевром европейской барочной архитектуры» и лишь немногие сооружения Европы могут составить ей конкуренцию. Монастырская церковь была изображена на оборотной стороне купюры в 50 немецких марок, находившейся в обращении с 1991 по 2002 год. При этом в 1965 году состояние здания вызвало тревогу у специалистов, отметивших проседание главного купола и трещины в стенах; в период с 1969 по 1975 годы церковь была полностью отреставрирована.

Главный орган церкви в Нересхайме был построен в 1794—1797 годах мастером Иоганном Непомуком Хольжей из Оттобойрена; при этом прототипом послужил орган базилики Святого Мартина в Вайнгартене. В 1979 году монастырский орган был восстановлен специалистами из цюрихской компании «Orgelbau Kuhn AG».

См. также 
 Аббатство Оксенхаузен
 Монастырь Клостербойрен
 Монастырь Фрауенцель
 Монастырь Мурбах

Примечания

Литература 
 Wolfgang Zimmermann (Hg.), Nicole Priesching (Hg.): Württembergisches Klosterbuch: Klöster, Stifte und Ordensgemeinschaften von den Anfängen bis in die Gegenwart, 2003, S. 531—538.
 900 Jahre Benediktinerabtei Neresheim. Aalen 1995.

Ссылки 
 

Монастыри, основанные в XI веке
Монастыри Баден-Вюртемберга
Бенедиктинские монастыри Германии